Miejscowości w USA:
 Mishicot – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
 Mishicot – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc
Gminy w USA:
 Mishicot (ang. Mishicot Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Manitowoc